I derby calcistici in Lombardia sono gli incontri di calcio che vedono opporsi due società che hanno sede in Lombardia. La sfida più rilevante tra i derby calcistici in Lombardia è il derby cittadino tra Inter e Milan, che è costantemente disputato in Serie A dal 1909 (con l'eccezione delle stagioni 1980-1981 e 1982-1983), in Coppa Italia dal 1958 e che è stato giocato in Champions League nelle stagioni 2002-2003 e 2004-2005.

Nelle categorie professionistiche calcistiche italiane si contano altre storiche partite tra le squadre lombarde: in molti casi si tratta di incontri che riflettono un'accesa rivalità tra le rispettive tifoserie e le loro città. Tra essi ci sono il derby del Lario (-Lecco), il derby dell'Insubria (-), il derby della Brianza (-), il derby dell'Altomilanese (Legnano-Pro Patria), il derby della Valassina/Lambro (Monza-Pro Sesto), il derby del violino (Brescia-Cremonese), il derby del Po (-, con quest'ultima che ha sede in Emilia-Romagna), il derby del latte (-) e il derby della città di Crema (Crema-Pergolettese, con quest'ultima che rappresenta il quartiere cremasco del Pergoletto).

Derby giocati anche in Serie A
Quanto segue è un elenco di tutti i derby calcistici della Lombardia giocati anche in Serie A.

Inter-Milan

Il derby di Milano è la stracittadina calcistica che mette di fronte le due squadre di Milano, i nerazzurri dell'Inter e i rossoneri del Milan. Colloquialmente è detto anche derby della Madonnina, dalla caratteristica statua della Madonna Assunta posta in cima al Duomo di Milano.

Storicamente il tifo per l'Inter era ad appannaggio dei borghesi, a differenza di quello per la sua rivale cittadina, il Milan, supportato invece dalle classi popolari. Infatti, i tifosi nerazzurri soprannominavano i rivali rossoneri casciavìt, che in milanese significa «cacciaviti», proprio per indicare l'estrazione operaia della maggior parte di quei tifosi milanisti che a loro volta apostrofavano i loro cugini baùscia, termine dialettale milanese che significa «sbruffone», essendo allora la tifoseria interista composta perlopiù dalle classi altolocate: il tifoso nerazzurro poteva permettersi il "lusso" di andare a San Siro in motoretta (muturèta, altro soprannome dato agli interisti dai milanisti); d'altro canto, i rossoneri erano i tramvèe (cioè in grado di arrivare allo stadio solo coi mezzi pubblici).

Questo divario tra le due tipologie di tifosi andrà spegnendosi sul finire degli anni sessanta, in coincidenza con l'avvenuta riconfigurazione dell'assetto socio-economico dell'Italia e della realtà lombarda. Nonostante la grande rivalità sportiva, la stracittadina milanese non ha mai causato episodi di violenza di particolare rilievo tra tifosi.

La prima stracittadina ufficiale tra le due squadre ebbe luogo nel campionato di Prima Categoria 1909, più precisamente il 10 gennaio, quando al Campo Milan di Porta Monforte i rossoneri si imposero per 3-2 grazie alle reti messe a segno da Trerè II, Lana e Laich alle quali risposero solo parzialmente quelle nerazzurre di Gama e Schuler.

A livello di palmarès si tratta di uno dei match di maggior prestigio nel panorama europeo e tra i più noti in quello mondiale. Le due squadre contendenti sono, infatti, le sole formazioni europee di una stessa città a essersi laureate campioni continentali, avendo vinto la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, nonché campioni del mondo, avendo conquistato sia la Coppa Intercontinentale che la successiva Coppa del mondo per club FIFA (record quest'ultimo, limitatamente all'Intercontinentale, condiviso con le due squadre di Madrid, il Real e l'Atlético). Si sono poi affrontate direttamente in un doppio derby nell'UEFA Champions League 2002-2003 e nell'UEFA Champions League 2004-2005, nel primo caso in semifinale, nel secondo nei quarti di finale.

Il derby di Milano è stato inoltre uno dei pochi in Italia ad aver assegnato trofei ufficiali quale ultimo atto di un torneo, nella Coppa Italia 1976-1977, nella Supercoppa italiana 2011 e nella Supercoppa italiana 2022.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 5 febbraio 2023)

Lista dei risultati

Atalanta-Brescia 

La storica rivalità tra bergamaschi e bresciani rappresenta un tipico esempio di campanilismo tra province confinanti. Fin dagli inizi del Novecento, con la diffusione del gioco del calcio in Italia, le tifoserie di Atalanta e Brescia hanno dato vita a sfide molto accese e spesso contornate da episodi "curiosi". I primi derby si registrarono nel campionato di Prima Categoria 1920-1921: pareggio 1-1 a Bergamo il 7 novembre 1920 e vittoria casalinga del Brescia per 3-2 il 28 novembre successivo.
La rivalità calcistica crebbe negli anni fino ad esacerbarsi nel campionato di Serie A 1992-1993, quando al termine della partita giocata a Brescia i tifosi bergamaschi invasero il campo dello stadio Mario Rigamonti e corsero sotto gli spalti occupati dai tifosi bresciani esibendo loro uno striscione rubatogli durante degli scontri precedenti alla gara. La reazione bresciana scatenò un'invasione di massa sul terreno di gioco, con sassaiole verso la curva ospiti e cariche contro le forze dell'ordine. Per dare fine alla guerriglia furono impiegati i mezzi aerei dei Carabinieri.

Il derby più celebre si disputò a Brescia il 30 settembre 2001, durante il girone di andata del campionato di Serie A 2001-2002. Al termine del primo tempo i padroni di casa perdevano 1-3 e pertanto erano stati rivolti all'allenatore Carlo Mazzone, da parte dei tifosi atalantini, numerosi sfottò e offese personali. Quando il Brescia segnò il gol del 3-3 finale, Mazzone si alzò dalla panchina e andò a esultare sotto la curva dei tifosi ospiti, rimediando in seguito una lunga squalifica. La partita di ritorno a Bergamo, finita 0-0, vide un dispiegamento massiccio di forze dell'ordine a protezione dell'allenatore romano: la città, nelle giornate precedenti, era stata tappezzata di manifesti raffiguranti Mazzone con la scritta "A Bergamo io non posso entrare".

Tredici anni dopo l'ultima sfida disputata nel campionato di Serie B 2005-2006, che terminò con la vittoria casalinga dei bergamaschi per 2-0, le due squadre tornarono ad affrontarsi alla quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. In tale occasione, l'Atalanta vinse in trasferta per 3-0. La gara di ritorno vide la formazione orobica prevalere nuovamente sulla compagine bresciana con una netta vittoria per 6-2, in uno stadio vuoto a causa delle restrizioni riguardanti la pandemia: una situazione, quest'ultima, capace di attenuare l'antagonismo tra le due realtà.

Le statistiche generali mostrano un maggior numero di vittorie del Brescia, nonostante l'Atalanta abbia messo a segno complessivamente più gol.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 15 luglio 2020)

Lista dei risultati

Atalanta-Como 

Derby molto sentito fin dalle prime gare ufficiali, come dimostrò la decisione di trasformare la vittoria dell'Atalanta per 2-0 del campionato di Seconda Divisione 1924-1925 in una sconfitta a tavolino per 0-2 "per intemperanze dei giocatori e dei sostenitori atalantini".

La prima sfida in assoluto, che vide l'Atalanta sconfitta in casa per 0-2, si svolse il 14 gennaio 1923 durante il campionato di Seconda Divisione 1922-1923.

L'ultimo incontro, che ha visto il Como sconfitto in casa per 0-3, si è svolto nel campionato di Serie B 2003-2004.

Le statistiche generali mostrano un leggero vantaggio della compagine lariana.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate all'11 aprile 2004)

Lista dei risultati

Atalanta-Inter

Pur non avendo la stessa tensione della stracittadina tra le due milanesi, i derby tra Atalanta e Inter vantano una lunga tradizione nei tornei italiani di vertice.

Il 12 dicembre 1937, nel campionato di Serie A 1937-1938, si disputò a Bergamo la prima partita tra le due squadre, terminata sul punteggio di 1-1.

I successivi incontri hanno, nel corso degli anni, provocato talvolta episodi violenti tra alcuni gruppi di tifosi. Degno di nota fu un episodio che avvenne nel 2001 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: un motorino rubato a un tifoso atalantino fu portato all'interno dell'impianto sportivo e fatto rotolare dagli spalti del secondo anello.

Oltre ai numerosi precedenti in Serie A ed in Coppa Italia, di particolare rilievo sono le due partite disputate nei quarti di finale di Coppa UEFA 1990-1991 (0-0 sul campo di Bergamo il 6 marzo 1991 e vittoria dell'Inter per 2-0 sul campo di Milano il 20 marzo 1991).
La sfida più recente tra le due squadre si è disputata nel campionato di Serie A 2021-2022.

In totale i due sodalizi si sono affrontati in 136 gare ufficiali riepilogate nella tabella seguente.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 22 maggio 2022)

Lista dei risultati

Atalanta-Mantova 

Il derby tra i nerazzurri bergamaschi ed i biancorossi mantovani conta solo ventotto precedenti in gare ufficiali, ma la metà di questi si sono svolti nella massima serie, ovvero in ognuno dei sette campionati di Serie A a girone unico ai quali ha partecipato il Mantova. I due club si sono incontrati anche nell'unico campionato di terzo livello al quale ha partecipato l'Atalanta, ovvero la Serie C1 1981-1982.

Queste sfide non hanno mai provocato particolari episodi di violenza, ma la rivalità tra le due tifoserie è comunque sentita anche a causa del gemellaggio tra alcuni tifosi del Mantova e quelli del Brescia.

Le due compagini si incrociarono per la prima volta nel campionato di Prima Divisione 1926-1927, pareggiando per 1-1 nella gara di andata e per 0-0 in quella di ritorno. L'ultimo incontro, che ha visto l'Atalanta vincere in casa per 2-1, si è svolto nel campionato di Serie B 2005-2006.

Le statistiche generali mostrano una maggioranza di risultati positivi per il Mantova, nonostante il pareggio sia il risultato più frequente.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 12 febbraio 2006)

Lista dei risultati

Atalanta-Milan

La rivalità tra le tifoserie di Atalanta e Milan, sfociata in episodi violenti in passato, nasce fin dai primi confronti per ragioni di campanilismo e raggiunge l'apice negli anni '80 con il gemellaggio tra i gruppi ultras del Milan e quelli del Brescia, storici nemici dei bergamaschi.

Il primo campionato che vide affrontarsi rossoneri e orobici fu la quello di Prima Categoria 1919-1920, durante il quale la squadra milanese vinse entrambi i confronti (4-0 a Bergamo e 5-1 a Milano). Fu nel 1938 che l'Atalanta, pareggiando 0-0 in casa, ottenne il suo primo punto contro il Milan. L'edizione del campionato di Serie A 1940-1941 fu la prima in cui i nerazzurri di Bergamo vinsero contro i rossoneri ed oltretutto ciò avvenne sia nel girone di andata (2-1 sul campo di Bergamo il 24 novembre 1940) sia nel girone di ritorno (3-0 sul campo di Milano il 16 marzo 1941).

Degno di nota fu il derby disputato il 15 ottobre 1972 a Milano, valevole per il campionato di Serie A 1972-1973. In quella stagione il Milan, allenato da Nereo Rocco, aveva un sistema di gioco votato all'attacco. Gli atalantini decisero di sfidare questo atteggiamento impostando un gioco offensivo. L'incontro fini 9 a 3 per il Milan, con una media di un gol ogni 7 minuti e mezzo di gioco. La maggior parte delle reti vennero segnate nel secondo tempo: la prima frazione di gioco terminò infatti 4 a 1.. Già nei primi 10 minuti del secondo tempo il risultato raggiunse il punteggio di 7 a 2, per poi giungere al 9 a 3 finale. Questo incontro stabilì il record, tuttora imbattuto, di gol segnati in una singola partita di Serie A a girone unico. 

Di contro, la vittoria più netta dell'Atalanta contro il Milan fu il 5-0 imposto sul campo di Bergamo il 22 dicembre 2019, che rappresenta una delle sconfitte in trasferta più pesanti di sempre per il Milan in Serie A. 

In totale i due sodalizi si sono affrontati in 147 gare ufficiali. Negli ultimi anni questo derby tende spesso a dar vita a gare abbastanza equilibrate, nonostante le statistiche complessive vedano in netto vantaggio i rossoneri.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 26 febbraio 2023)

Lista dei risultati

Brescia-Como

L'incontro, che è segnato da una storica rivalità tra le tifoserie, si è disputato principalmente in Serie B. Sono invece sei gli incontri giocati in Serie A e altrettanti in Coppa Italia. Degni di nota sono stati gli incidenti occorsi a Brescia nel campionato di Serie B 1979-1980 e a Como durante la Coppa Italia 1993-1994.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 28 gennaio 2023)

Lista dei risultati

Brescia-Cremonese

Noto anche come Derby del Violino, è una rivalità accesa e storica che nasce dalla diatriba tra le due città sull'assegnazione della paternità dell'invenzione del violino, da cui il nome del derby; con pochi episodi di rilievo negli ultimi anni viste le alterne fortune delle due squadre, è ritornato in auge nel 2017 a seguito della promozione in B della Cremonese.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 5 marzo 2022)

Lista dei risultati

Brescia-Inter

Il primo incontro tra Brescia e Inter avvenne durante il campionato di Prima Categoria 1914-1915 e vide imporsi i nerazzurri per 8-0 a Milano e per 2-0 a Brescia.

Il primo punto del Brescia arrivò durante il campionato di Prima Categoria 1919-1920, quando le "rondinelle" fermarono la squadra milanese sull'1-1 a Brescia.

La prima vittoria bresciana (3-1 in casa) arrivò il 27 novembre 1921, durante il campionato di Prima Divisione 1921-1922 organizzato dalla C.C.I., federazione calcistica che nacque nel luglio 1921 dalla scissione della Federazione Italiana Giuoco Calcio sotto la spinta delle maggiori società di calcio del campionato italiano.

La rivalità tra queste due squadre si acuì dopo il gemellaggio dei tifosi bresciani con quelli del Milan. L'ultimo incontro tra Brescia e Inter si è disputato durante il campionato di Serie A 2019-2020.

Fino ad oggi questa sfida, le cui statistiche vedono nettamente favorita la squadra di Milano, conta 73 precedenti:
16 nelle edizioni del massimo campionato precedenti alla formula a girone unico;
46 nei campionati di Serie A a girone unico;
7 in Coppa Italia.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 1º luglio 2020)

Lista dei risultati

Brescia-Milan

Giocato perlopiù in Serie A, è un incontro privo di rivalità tra le due tifoserie, visto il gemellaggio che le accomuna. L'amicizia tra i due gruppi di tifosi è infatti uno dei più vecchi e duraturi della tifoseria italiana, che si esprime anche in cori di incitamento destinati alla squadra avversaria durante gli incontri. Nel computo complessivo non sono inclusi i due spareggi della stagione 1945-1946 per l'accesso alla fase finale del campionato (conclusi con un pareggio ed una vittoria del Milan).

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 24 gennaio 2020)

Lista dei risultati

Como-Cremonese

Incontro caratterizzato da un'accesa rivalità tra le due tifoserie, è stato disputato principalmente in Serie C e in misura minore in Serie B. Le due squadre si sono incontrate in Serie A solo in un campionato, nella stagione 1984-1985, e, sempre al massimo livello del campionato italiano, in tre stagioni di Prima Categoria all'inizio del XX secolo.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 6 maggio 2022)

Lista dei risultati

Como-Inter

Gli incontri di queste due squadre si sono svolti in serie A, in Coppa Italia e nel Torneo Lombardo del 1944-1945. Si sono verificati scontri tra le opposte tifoserie a causa del gemellaggio degli ultras interisti con quelli del Varese, storici avversari dei comaschi.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 7 aprile 2019)

Lista dei risultati

Como-Milan

Gli incontri di queste due squadre si sono svolti principalmente in serie A e in Coppa Italia.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 2021)

Lista dei risultati

Cremonese-Piacenza

Sebbene Piacenza e la sua provincia siano amministrativamente in Emilia-Romagna, risultano gravitare nell'orbita della Lombardia, con la quale confinano. Inoltre, quella con il Piacenza è ritenuta la più grande rivalità della propria storia calcistica dalla tifoseria della Cremonese e la stessa valutazione è fatta dai sostenitori piacentini nel quadro delle proprie inimicizie sportive. Per queste ragioni il Derby del Po, così è definito l'incontro, può essere annoverato tra i derby lombardi.

La vicinanza tra Cremona e Piacenza, una trentina di km, e le comuni origini, in quanto fondate entrambe come prime colonie romane dell'Italia settentrionale, sono alla base di una forte rivalità storica che ha trovato il suo culmine nel calcio durante la prima sfida, avvenuta nel 1935 in Serie C a Piacenza: la partita finì 1-1. Nel corso degli anni la partita registrò scontri sia dentro che fuori il campo di gioco, venendo reputata una gara a forte rischio incidenti e tra le più pericolose d'Italia. L'ultimo incontro è datato 2017, quando il Piacenza vinse con un secco 3-0 in casa, dopo aver vinto anche all'andata per 2-1 a Cremona.

I precedenti in gare ufficiali
(Statistiche aggiornate al 2017)

Lista dei risultati

Legnano-Pro Patria
(Statistiche aggiornate al 2009)

Il derby dell'Altomilanese è il nome dato all'incontro calcistico tra il  e la Pro Patria di Busto Arsizio. L'antagonismo tra le due squadre calcistiche nacque nel 1928, in occasione del primo scontro diretto ufficiale tra le due compagini, in un periodo in cui entrambe le formazioni ambivano, con fortune alterne, alla Divisione Nazionale, che all'epoca era il nome del campionato di massimo livello del calcio italiano. Un derby Legnano-Pro Patria è stata l'occasione in cui è avvenuta l'intitolazione a Giovanni Mari dello stadio di via Pisacane.

La rivalità tra Legnano e Busto Arsizio, che non è solo calcistica, è antica di secoli. Attriti tra le due comunità esistono infatti sin dal Medioevo. In questa epoca storica Busto Arsizio gravitava intorno al Seprio, mentre Legnano era legata al suo antagonista, ovvero a Milano. Il borgo legnanese, infatti, rappresentava, per chi proveniva da nord, un facile accesso al contado milanese, dato che si trovava allo sbocco della Valle Olona, che termina a Castellanza; tale varco doveva essere quindi chiuso e strenuamente difeso per prevenire l'attacco a Milano, che era agevolato anche dalla presenza di un'importante strada che esisteva fin dall'epoca romana, la via Severiana Augusta, che congiungeva Mediolanum (la moderna Milano) con il Verbannus Lacus (il Lago Verbano, ovvero con il Lago Maggiore). Il suo percorso fu poi ripreso da Napoleone Bonaparte per realizzare la strada statale del Sempione. Il legame tra Milano e Legnano non fu solo militare, ma anche economico: infatti, Legnano e gli altri contadi che gravitavano intorno al capoluogo meneghino, fornivano a Milano anche parte delle derrate alimentari prodotte. A partire dal Medioevo sempre più famiglie nobiliari milanesi iniziarono a soggiornare a Legnano in vari periodi dell'anno e ad acquistare immobili nel borgo legnanese. Questo ruolo acuì gli attriti con Busto Arsizio, che invece continuò ad essere legata, come accennato, al Seprio, che fu poi annesso alla nascente Signoria di Milano nel 1339.

Entrambe le società vantano dei passati in Serie A e per sei volte si sono affrontate nella massima serie: in due stagioni di Serie A a girone unico (1930-1931 e 1951-1952) e in un'edizione del massimo livello del campionato italiano prima che venisse introdotta la formula del girone unico (Divisione Nazionale 1928-1929). L'ultimo derby tra Legnano e Pro Patria è stato disputato nel campionato di Lega Pro Prima Divisione 2008-2009.

I precedenti in gare ufficiali

Lista dei risultati

Mantova-Varese

Lista dei risultati

Inter-Monza

È soprattutto la distanza limitata fra le città, una decina di chilometri, a rendere quasi una stracittadina questa sfida che si giocò nella Serie A 2022-2023. Prima di allora non c'erano mai stati precedenti in campionati italiani.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2023

Lista dei risultati

Milan-Monza

Come nel caso di Inter-Monza, la distanza limitata fra le città rende quasi un derby questa sfida che si giocò nella Prima Categoria 1920-1921 e nella Serie A 2022-2023 e nelle due stagioni in cui i rossoneri disputarono la Serie B: gli incontri si chiusero tutti con vittorie milaniste, comprese quelle nel campionato di Serie B 1980-1981 (2-1 a Monza e 1-0 a San Siro) e nel campionato di Serie B 1982-1983 (4-1 allo Stadio Sada e 4-0 a Milano).

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2023

Lista dei risultati

Derby giocati almeno in Serie B
Quanto segue è un elenco di tutti i derby calcistici della Lombardia giocati almeno in Serie B.

AlbinoLeffe-Atalanta

Sfida tra il sodalizio rappresentante due comuni della Val Seriana, Albino e Leffe, e la squadra del capoluogo di provincia.

I precedenti, tutti vinti dall'Atalanta, sono sette: uno in Coppa Italia e sei in serie B. L'ultimo confronto tra Atalanta e AlbinoLeffe è avvenuto durante il campionato di Serie B 2010-2011.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2011

Lista dei risultati

AlbinoLeffe-Brescia

Sfida tra il sodalizio rappresentante due comuni della provincia di Bergamo e la squadra della città di Brescia.
È una rivalità campanilistica fra i tifosi delle due compagini, che tuttavia si è concretizzata in incontri molto meno sentiti rispetto a quelli tra Atalanta e Brescia.

I precedenti, tutti disputati nel campionato cadetto, sono quattordici comprendendo due semifinali di play-off nel 2008. L'ultimo confronto tra AlbinoLeffe e Brescia è avvenuto durante il campionato di Serie B 2011-2012.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2012

Lista dei risultati

Brescia-Monza

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2021

Lista dei risultati

Como-Lecco

Altrimenti detto Derby del Lario. Fino a qualche tempo fa era da considerarsi una rivalità provinciale; dal 1992, con la creazione della provincia di Lecco, è diventato uno scontro tra due realtà indipendenti che prosegue anche in ambito extra-calcistico. È un duello tra i due rami del lago di Como, detto anche "Lario": il ramo di Volta e il ramo di Manzoni.

Il primo confronto tra squadre delle due città risale al 12 dicembre 1909, quando a Como si incontrarono il Como Foot-Ball Club e l'Unione Sportiva Lecchese, e terminò 4-3 per i comaschi. La prima partita ufficiale di campionato tra il Como e il Lecco fu disputata a Lecco il 23 novembre 1924 in Seconda Divisione e si concluse con il risultato di 1-1. L'ultimo incontro tra Como e Lecco è stato disputato nel campionato di Serie C 2020-2021.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 7 Febbraio 2021

Oltre ai 50 incontri di campionato, nel computo sono inclusi i 2 incontri del Torneo misto Serie C - Prima Divisione Lombardia 1943-1944 (sospeso prima del termine), i 2 del Torneo Benefico Lombardo 1944-1945 e le 16 partite di coppa (Coppa Italia e Coppa Italia Serie C).

Sono esclusi gli incontri dei campionati di Prima Divisione 1936-1937 e 1937-1938, che vedevano affrontarsi la prima squadra del Como e la squadra riserve del Lecco (la cui prima squadra giocava in Serie C).

Como-Mantova

L'incontro, che è caratterizzato da un'accesa rivalità tra le tifoserie, è stato principalmente giocato tra Serie B e Serie C1.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2019

Lista dei risultati

Como-Monza

È un incontro molto sentito da entrambe le tifoserie non solo per questioni geografiche, vista la vicinanza delle due città, ma anche per due episodi che successero nel 1967 e nel 1980. Il primo episodio è legato al campionato di Serie C 1966-1967, condotto punto a punto dalle due squadre e risolto con uno spareggio per la promozione vinto dal Monza. Il secondo episodio, nel campionato di Serie B 1979-1980, è un rigore contestato assegnato al Como che portò sul 3 a 3 il risultato della partita con il Monza, escludendo i biancorossi dalla lotta per la promozione in Serie A. L'ultimo incontro tra il Como e il Monza è stato disputato nel campionato di Serie B 2021-2022.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 3 aprile 2022

Oltre agli 86 incontri di campionato, sono inclusi l'incontro di spareggio al termine del campionato di Serie C 1966-1967 e le 11 partite di coppa. Sono invece esclusi dal computo gli incontri dei campionati di Prima Divisione 1936-1937 e 1937-1938, che vedevano affrontarsi la prima squadra del Como e la squadra riserve del Monza (la cui prima squadra giocava in Serie C).

Lista dei risultati

Como-Varese

Altrimenti detto Derby dell'Insubria.
È una sfida che si disputa tra due società che hanno sede in due città appartenenti alla regione storica dell'Insubria, da cui il nome dell'incontro. La partita è molto sentita sia per la rivalità campanilistiche tra le due città che per questioni calcistiche. L'ultimo incontro tra Como e Varese è stato disputato nel campionato di Serie D 2017-2018.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2018

Oltre ai 52 incontri di campionato, sono inclusi l'incontro di spareggio al termine del campionato di Prima Categoria 1919-1920, quello del Torneo Benefico Lombardo 1944-1945 e le 5 partite di coppa (Coppa Italia e Coppa Italia Serie C).

Lista dei risultati

Crema-Fanfulla

Altrimenti detto Derby del Latte. 
Tra Lodigiano e Cremasco esiste sin dai tempi dell'imperatore Barbarossa un'accesa rivalità per motivi campanilistici, che oggi si riflette nelle sfide sportive. Le due società calcistiche, entrambe fondate nel 1908, si scontrarono per la prima volta in un'amichevole giocata a Lodi l'8 novembre dello stesso anno, con la vittoria dei padroni di casa per 3 a 0. Il 3 ottobre 1920 la Fanfulla decise di ospitare il Crema come avversaria per il match di inaugurazione dello Stadio Dossenina.
Il primo incontro ufficiale tra le due squadre bianconere si disputò lo stesso anno, nel campionato di Promozione 1920-1921, all'epoca il secondo livello del calcio italiano. Gli ultimi incontri, nella serie cadetta, si sono disputati nella stagione 1947-1948. Con oltre settanta partite di campionato disputate, il derby del Latte rappresenta, per entrambe le compagini, l'incontro più disputato.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 09 gennaio 2023

Cremonese-Monza

Lista dei risultati

Cremonese-Varese

Lista dei risultati

Cremonese-Mantova

Negli ultimi anni, con la discesa dei grigiorossi nelle serie minori, è diventata una delle più accese rivalità del sud della Lombardia, tanto da essere considerata rischiosa. Numerosi sono stati gli incontri nei primi anni 2000 in Seconda Divisione dopo anni di militanza in serie diverse.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2016

Lista dei risultati

Legnano-Varese

Derby molto sentito dalle tifoserie e dalle città, è stato principalmente giocato in Serie C.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2017

Lista dei risultati

Monza-Pro Patria

Lista dei risultati

Pro Patria-Varese

L'incontro, che è caratterizzato da una sentita rivalità tra le tifoserie, si è principalmente disputato tra Serie C, Serie C1 e Serie C2.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 2010

Lista dei risultati

Pro Patria-Pro Sesto

Lista dei risultati

Altri derby storici

Crema-Pergolettese

Le sfide della stracittadina tra Crema e Pergolettese (quest'ultima rappresenta il quartiere cremasco del Pergoletto) hanno segnato la storia delle società, delle tifoserie e della loro città. La parabola discendente del Crema lo ha portato per la prima volta a sfidare la realtà emergente giallo-blu nel 1963. A partire da quel campionato, le strade delle due compagini si sono incrociate in competizioni ufficiali per 22 volte. Con il campionato di Serie D 1974-1975 si è chiuso un intenso decennio di derby, a causa della retrocessione del Crema in Promozione.

Nel computo totale delle gare ufficiali disputate, il bilancio è stato in perfetta parità per più di 42 anni (dal 9 marzo 1975 al 25 novembre 2017), sia per quanto riguarda il rapporto tra vittorie e sconfitte (con 4 vittorie per parte), sia la differenza reti (con 14 gol segnati e subiti per parte).

Nella Serie D 2017-2018 ritorna ad essere disputato ufficialmente dopo 42 anni di attesa. Lo stesso derby viene sorteggiato ai trentaduesimi della Coppa Italia Serie D 2017-2018. Quest'ultimo è il primo dei tre derby stagionali giocati in quella stagione: la partita si conclude con la vittoria del Crema (1-1; 9-8 dopo i tiri di rigore) che qualifica la squadra nerobianca al turno successivo.

L'anno successivo, oltre a i due incontri di campionato, viene nuovamente sorteggiato nella Coppa Italia Serie D 2018-2019 ma questa volta al primo turno della competizione.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 31 marzo 2019

Lista dei risultati

Fanfulla-Sant'Angelo

Il derby del Lodigiano è una sfida molto sentita per motivi di campanilismo. Pur appartenendo, da sempre, al territorio lodigiano, a Sant'Angelo Lodigiano si sono sviluppate tradizioni e caratteristiche distinte da quelle del capoluogo, tra cui un dialetto differente. La parabola discendente del Fanfulla lo ha portato per la prima volta a sfidare la compagine barasina nel 1968.

Nel computo totale delle gare ufficiali disputate, il bilancio è a favore del Fanfulla.

I precedenti in gare ufficiali
Statistiche aggiornate al 11 dicembre 2022

Lista dei risultati

Pro Sesto-Monza 

Questa sfida è denominata Derby della Valassina o del Lambro, è una rivalità legata alla vicinanza geografica e che assume il nome dall'arteria stradale di collegamento tra le città di Monza (MB) e Sesto San Giovanni (MI) che distano circa 6 km in linea d'aria. È stato disputato al massimo in Serie C1.

Nel computo totale delle gare ufficiali disputate, il bilancio è a favore del Monza con 15 vittorie, 8 pareggi e 10 incontri a favore della Pro Sesto, per un totale di 33 match.

Lista dei risultati

Esempi di altri derby 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 -

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Calcio in Italia
 Derby (calcio)
 Derby di Milano
 Sport in Lombardia

 
Atalanta B.C.
Brescia Calcio
Como 1907
U.S. Cremonese
F.C. Internazionale Milano
Calcio Lecco 1912
A.C. Legnano
Mantova 1911
A.C. Milan
A.C. Monza
Aurora Pro Patria 1919
Pro Sesto 1913
Varese Calcio
U.S. Pergolettese 1932
A.C. Crema 1908